Alfa Romeo Racing C38 — гоночный автомобиль, построенный швейцарской командой Alfa Romeo Racing для участия в чемпионате мира Формулы-1 2019 года.

Презентацию машины провели 18 февраля на пит-лейне в Барселоне. В межсезонье полностью сменился состав пилотов, в коллектив пришёл чемпион мира Кими Райкконен и вернулся в качестве боевого пилота Антонио Джовинацци, который уже стартовал за команду в сезоне 2017, когда она называлась Sauber F1 Team.

Переименование команды 
1 февраля 2019 года команда Alfa Romeo Sauber F1 Team сменила название на Alfa Romeo Racing в честь титульного спонсора, сохранив прежних собственников и руководство. Индекс машины оставили прежним — C38.

Сезон 2019

Участие в гонках 
Сезон для команды начался с 8-го места Кими. В первой половине чемпионата он активно зарабатывал очки, в то время как Джовинацци заработал только одно очко в Австрии. В Германии Кими финишировал 7-м, а Антонио — 8-м. Но потом каждый гонщик получил 30 секунд к результату, и Alfa Romeo потеряла набранные баллы. Команда подала апелляцию на решение судей, но штраф остался в силе. Вторая половина сезона получилась менее результативной, чем первая. Антонио Джовинацци заработал два очка в Италии, одно — в Сингапуре и десять очков в Бразилии, итого — тринадцать баллов. Это больше, чем 12 очков Райкконена в Интерлагосе на один балл.

Результаты в чемпионате мира Формулы-1 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Alfa Romeo Racing C38
!rowspan=3| Ferrari 064 1,6 V6
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Кими Райкконен

|-
|align="left"|  Антонио Джовинацци

|}

Примечания

Ссылки 
 Презентация модели на официальном сайте Alfa Romeo

Формула-1 в сезоне 2019
Шасси Alfa Romeo Формулы-1
Автомобили Формулы-1 2019 года